— японский идол, певица и актриса.

Карьера Момоко Цугунаги началась в 2002 году, когда она успешно прошла прослушивание для проекта Hello! Project Kids в составе Hello! Project. С тех пор она входила в состав трёх групп, состоящих из участников Hello! Project Kids: ZYX, Berryz Kobo и Buono!. С 2014 года является участницей группы Country Girls.

История

2002 
В 2002 году в возрасте 10 лет Момоко Цугунага приняла участие в масштабном прослушивании для Hello! Project Kids, собравшем 27 958 кандидаток. Момоко оказалась в числе 15 победителей.

В том же году она сыграла в фильме «Koinu Dan no Monogatari», в котором также были задействованы многие девушки из Hello! Project Kids и Morning Musume.

2003 
Летом 2003 года из девочек-участниц Hello! Project Kids была образована первая группа, названная ZYX (Зикс). Из кидсов её состав вошли Эрика Умэда, Саки Симидзу, Майми Ядзима, Момоко и Мэгуми Мураками, а лидером стала опытная Мари Ягути из Morning Musume. В том же году группа выпустила два сингла: «Iku ZYX! FLY HIGH» и «Shiroi TOKYO».

2004 
14 анваря 2004 года была анонсирована новая группа Berryz Kobo, в которую Момоко Цугунага вошла вместе с семью другими участницами Hello! Project Kids, а в начале марта уже вышел их первый сингл, «Anata Nashi de wa Ikite Yukenai», и состоялось их первое концертное выступление.

В том же году Момоко входила в состав официальной футзальной команды Hello! Project «Little Gatas», которая состояла из участниц групп Berryz Kobo и °C-ute.

2007 
В 2007 году Момоко Цугунага, её подруга по группе Berryz Kobo Мияби Нацуяки и Айри Судзуки из °C-ute составили новую группу Buono!. О создании группы было объявлено 21 июля. Первый сингл группы вышел 31 октября.

2009 
Выпущенный 9 сентября 2009 года второй сольный DVD Цугунаги попал на 20-е место недельного списка Орикона, что и по сей день является её лучшим результатом.

2010 
В 2010 году Момоко была официально назначена лидером Buono!, хотя она уже провозглашала себя лидером раньше.

2014 
В 2014 году Момоко стала участницей группы Country Girls в должности «играющего менеджера».

2017 
В 2017 году объявила, что окончательно уходит из развлекательной индустрии. 30 июня 2017 года Момоко выпускает последнюю фотокнигу Tsugunaga Momoko Sotsugyou Album.

Личные данные 
Рост 149,8 см.

Дискография 
Список релизов группы Berryz Kobo см. в дискографии Berryz Kobo.

DVD

Фильмография

Библиография

Фотокниги 
 momo (19 июня 2007 года, ISBN 978-484704018-4)
  (19 марта 2008 года, ISBN 978-404895015-2)
  (21 ноября 2008 года, Wani Books, ISBN 978-4847041389)
 momochiiii (21 августа 2009 года, Wani Books, ISBN 978-4847041921)
  (20 октября 2010 года, Wani Books, ISBN 978-4-8470-4322-2)
  (6 марта 2012, Wani Books, ISBN 978-4-8470-4444-1)
Tsugunaga Momoko Sotsugyou Album (яп. 嗣永桃子卒業アルバム)

Примечания

Ссылки 
 Официальный профиль на сайте Hello! Project
 Официальный профиль на сайте Oricon

Идолы (японские артисты)
Музыканты Berryz Kobo
Музыканты Buono!
Дети-певцы Японии
Дети-актёры Японии
Певцы и певицы в жанре J-pop